Bagmati peut désigner :

la Bagmati, rivière sacrée du Népal, prenant sa source à  m d'altitude à 25 km au Nord de Katmandou, avant de se jeter dans le Gange, dans l'État indien du Bihar ;
Bagmati, une ancienne zone administrative du Népal ;
Bagmati, une des sept provinces du Népal ;
Bagmati, une municipalité népalaise, dans la province du même nom.